Как-Ти-Чич-Ах-Мокиль («Огненно-кровавый рот ...») — правитель Канульского царства со столицей в Цибанче.

Биография 
Как-Ти-Чич-Ах-Мокиль является преемником Тун-Каб-Хиша, и возможно приходился ему младшим братом. Из притолоки 3 из Цибанче известно, что он воцарился 9.5.17.10.6, 6 Kimi 19 Sak (30 октября 551 года).

9.6.0.0.0, 9 Ajaw 3 Waveb (22 марта 554 года) он провёл ритуал окончания катуна.

Он не имел своего эмблемного иероглифа, но имел высокий титул «коломте», используемый более поздними царями Кануля.

Его преемником стал его сын Ут-Чаналь.

Литература 

 
 Polyukhovych Y. A Possible Phonetic Substitution for T533 or «Ajaw Face» // Glyph Dwellers, Report 33, 2015. P. 1-5
 Martin S., Beliaev D. K'ahk' Ti' Ch'ich': A New Snake King from the Early Classic Period // The PARI Journal. — 2017. — Vol. 17, No. 3. — P. 1-7
 Martin S. Secrets of the Painted King List: Recovering the Early History of the Snake Dynasty // Maya Decipherment: A Weblog on the Ancient Maya Script, May 5, 2017

Правители Калакмуля
Правители Америки VI века